Gouvernement Achi I, du  au  ;
 Gouvernement Achi II, depuis le .